Чемпионат Испании по футболу 1940/1941 — 10-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико Авиасьон» стал чемпионом Испании во 2-й раз. В турнире принимали участие 12 клубов. Было сыграно 132 игры и забито 569 голов.

Турнирная таблица

Потуровая таблица

</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 13 голов
 «Севилья» — «Валенсия»  — 10:3 (3-й тур, 13 октября 1940 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Атлетико Авиасьон»  — 0:5 (4-й тур, 20 октября 1940 года)
 «Эркулес» — «Сельта»  — 0:5 (22-й тур, 2 марта 1941 года)
 Самая крупная победа дома: 10 голов
 «Севилья» — «Барселона»  — 11:1 (1-й тур, 29 сентября 1940 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1941
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1940 году
Спорт в Испании в 1941 году